Slotte är ett finlandssvenskt efternamn som burits av bland andra:

Alexander Slotte (1861–1927)
Birger Slotte (1900–1983)
Carl Johan Slotte (1827–1903)
Carl-Johan Slotte (1933–2017)
Fritz-Olle Slotte (1946–2022)
Karl Fredrik Slotte (1848–1914)
Per-Håkan Slotte (född 1942)
Peter Slotte (född 1941)
Ulf-Erik Slotte (1931–2019)